Dans la mythologie grecque, Lampétie est une nymphe, fille d'Hélios.
 En astronomie, (393) Lampétie est un astéroïde.